Marden kan syfta på följande platser:

Australien 

 Marden, Australien, South Australia, Norwood Payneham St Peters,

Storbritannien 

 Marden, Kent, ort i England, 
 Marden, Herefordshire, 
 Marden, Wiltshire, 
 Marden, West Sussex, England, 
 Marden, Tyne and Wear – en ort i North Tyneside, Tyne and Wear, England
 Marden Ash – en ort i Essex, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar